Fehlen ist der Familienname der folgenden Personen:

 Fernand  Fehlen (* 1950), Luxemburger Soziologe und Hochschullehrer 
 Romain Fehlen (* 1956), Luxemburger Radiomoderator, Journalist, Redakteur und Autor
 Thomas Fehlen (* 1965), deutscher Schauspieler und Schauspiellehrer